

Zoologia
Vacca è il nome attribuito alla femmina adulta di Bos taurus.
Vacca marina è un nome usato per i sirenidi.

Musica
Vacca, album degli Squallor del 1977

Persone 
Vacca – rapper italiano

Andrea Vaccà Berlinghieri (1772-1826) – chirurgo italiano
Antonio Vacca (1934) – vescovo cattolico italiano
Elias Vacca (1964) – avvocato e politico italiano
Gianluca Vacca (1973) – politico italiano 
Giovanni Vacca (1810-1879) – ammiraglio e politico italiano
Giovanni Vacca (1872-1953) – matematico, storico della scienza e sinologo italiano
Giuseppe Vacca (1810-1876) – politico italiano
Giuseppe Vacca (1939) – politico e docente universitario italiano
Oreste Vaccà (1878-1899) – militare italiano
Roberto Vacca (1927) – ingegnere, scrittore e divulgatore scientifico italiano

Altro 
 Vacca – figura araldica
 Rifugio Piero Vacca – rifugio situato nel comune di Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoia) in val di Susa, nelle Alpi Cozie, a 2.670 metri s.l.m.
Lago della Vacca – lago della Lombardia.

Altri progetti